MMG (productiehuis), een Belgisch productiehuis
 Maybach Music Group, een Amerikaanse muziekuitgeverij